Raijua (eiland), een van de Savoe-eilanden (Kupang, Oost-Nusa Tenggara, Indonesië) en het onderdistrict dat ermee samenvalt 
 Raijua (dialect), een Savoenees dialect, gesproken op dit eiland